La Copa nigerina de futbol és una competició futbolística que es disputa per eliminatòries de Níger. Es disputa des de l'any 1974.

Historial 
Font:

Referències

Enllaços externs 
 RSSSF

Nigerina de futbol
Futbol al Níger